Endoplacodium är ett släkte av svampar. Endoplacodium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endoplacodium